RIM-7 Sea Sparrow, Amerikaanse radargeleide luchtdoelraket voor bescherming van schepen
 RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile, opgewaardeerde versie van de RIM-7 Sea Sparrow